Detta är en lista över de 151 kommunerna i departementet Vaucluse i Frankrike.

Vaucluse
Kommuner Vaucluse